Вало ()

 Вілле Вало — фінський музикант, співак, композитор, фронтмен гурту HIM
 Ежен Вало — французький доброволець військ СС, легіон-унтершарфюрер СС

Див. також 

 Валло